Konz steht für:
 Konz, Stadt in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Konz, Gebietskörperschaft in Rheinland-Pfalz

Konz ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Konz (* 1974), deutscher Judoka 
 Franz Konz (1926–2013), deutscher Autor
 Jakob Konz (1915–1996), deutscher Archivar und Heimatforscher
 Karl Konz (1896–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Otto Konz (1875–1965), deutscher Ingenieur

Siehe auch:
 Conz
 Kons
 Koncz